Курита — фамилия:
:
 Курита, Гэндзо (1926—1959) — японский серийный убийца.
 Курита, Такэо (1889—1977) — адмирал Японского императорского флота во время Второй мировой войны.
 Курита, Тоёмити (род. 1950) — японский кинооператор.